Безіменна — річка  в Україні, у Вінницькому  районі  Вінницької області, ліва притока Кобильні  (басейн Південного  Бугу).

Опис 
Довжина річки 5 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм.

Розташування 
Бере  початок у селі Жабелівці. Тече переважно на північний схід і у Оленівці впадає у річку Кобильню, ліву притоку Десни за 18 км. від її гирла.

Річку перетинає автомобільна дорога

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області.(Довідковий посібник, 2-ге видання, доповнене) – Вінниця: Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг, 2018  - 28 с.

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Вінницького району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви